Le Passeur peut désigner :
 Le Passeur (Il Passatore), un film de Duilio Coletti, sorti en 1947 ;
 Le Passeur (The Giver), un roman de Lois Lowry écrit en 1993 ;
 Le Passeur (Río abajo), un film de José Luis Borau sorti en 1984 ;
 Le Passeur (Ofelas), un film de Nils Gaup sorti en 1987 ;
Le Passeur, film de Phillip Noyce sorti en 2014 ;
 Le Passeur, un prix littéraire québécois.

Voir aussi